Холистер има више значења:
 Холистер (Северна Каролина)
 Холистер (Калифорнија)
 Холистер (Ајдахо)
 Холистер (Мисури)
 Холистер (Оклахома)